Le championnat du monde de snooker 2009 a lieu du 18 avril au  au Crucible Theatre de Sheffield en Angleterre.

Prix 

Notes
 1* (avant les  de finale)

Faits marquants 
 Le championnat est sponsorisé pour la première fois par Betfred, après que 888.com eut retiré leur sponsor négocié en août 2008.
 Avant le début de la compétition, Ronnie O'Sullivan déclara que, s'ils étaient au meilleur de leurs formes, le championnat se jouerait entre lui et John Higgins. Ce commentaire plaçant les deux joueurs au-dessus du lot en raison de leurs capacités à élever leurs niveaux de jeu quand cela était nécessaire, choqua d'autres joueurs, comme Peter Ebdon. Si Ronnie O'Sullivan fut lui-même éliminé en huitième de finale, son pronostic s'avèra finalement exact.
 Michaela Tabb devient la première femme à arbitrer une finale des championnats du monde.

Préqualifications 
Les tours de préqualifications pour le tournoi se sont tenus le  à l'institut anglais du sport de Sheffield. (Joueurs non présents au tournoi).





Qualifications 

Les tours qualificatifs 1 à 4 pour le tournoi se sont tenus entre le 26 février et le  à l'Institut anglais du sport de Sheffield. Le dernier tour qualificatif s'est déroulé entre le 8 et le 10 mars au même endroit.



Tours 2 à 5

Tableau principal 
Voici ci-dessous les résultats pour chaque tour. Le nombre entre parenthèses devant chaque joueur représente le classement obtenu par le joueur (chaque championnat possède seize têtes de série et seize qualifiés)
Les tirages au sort ont eu lieu le .

Finale 

Victoire facile de John Higgins 18-9, qui n'a jamais été mis réellement en difficulté dans cette finale, s'échappant au score très tôt.

Commentaires 
Après sa victoire finale, plusieurs commentateurs louèrent le sens tactique de John Higgins et sa pugnacité. John Parrott, champion du monde en 1991, résuma l'opinion de beaucoup en disant que "personne n'était plus astucieux tactiquement, nul autre n'était plus déterminé, et aucun n'était meilleur compétiteur". C'est le caractère complet de son jeu qui fut surtout reconnu. Ainsi, Steve Davis le décrit, après sa victoire, comme étant "probablement le joueur le plus complet sur l'ensemble d'une compétition que le snooker ait jamais connu".

Centuries 
Liste complète des centuries.

Centuries des qualifications 

 145 Mark Williams
 137, 100 Judd Trump
 135, 102 Andy Hicks
 134, 124, 120, 104 Jimmy White
 134, 120, 100 Liang Wenbo
 134, 103 Matthew Selt
 131 John Parrott
 129, 127, 106, 100 Daniel Wells
 129 Matthew Couch
 128, 103 Ricky Walden
 128, 103 Barry Hawkins
 127 Michael Holt
 127 Rory McLeod
 126 David Morris
 125, 122, 103 Ian McCulloch
 121, 105, 104 Tom Ford
 119 David Gilbert
 117 Mark Davis
 117 Jamie Burnett

 116 Stefan Mazrocis
 116 Ken Doherty
 115 Anthony Hamilton
 114 Nigel Bond
 113, 108, 105, 100 Martin Gould
 112, 109 Li Hang
 111 Wayne Cooper
 110 Stuart Pettman
 110 Dominic Dale
 109, 101 Lee Spick
 109 Aditya Mehta
 105, 105 Jin Long
 104 Gerard Greene
 103 Jamie Cope
 102 Scott MacKenzie
 102 Jamie Jones
 102 Paul Davison
 100 Liu Song

Centuries du tableau final 

Il y a eu 83 centuries dans le tableau final de ce championnat du monde. C'est un nouveau record. Le record précédent était de 68 centuries (en 2002 et 2007).
 147, 140, 117, 114 Stephen Hendry
 141, 131, 129, 128, 128, 128, 116, 114, 113, 107, 104 John Higgins
 140, 107, 105, 104, 103 Ronnie O'Sullivan
 137, 123, 115, 110, 109, 106, 104, 102, 101, 101 Shaun Murphy
 134, 120, 106 Ryan Day
 133, 127, 122, 115, 101 Stephen Maguire
 130, 121, 112, 111 Ding Junhui
 129, 124, 122, 111 Marco Fu
 129, 119, 119, 115, 108, 108, 106, 103, 103, 103 Mark Allen
 129, 105 Barry Hawkins
 127, 124, 119, 118, 117, 117, 114, 104, 101, 101 Mark Selby
 125, 124, 112, 105, 101 Neil Robertson
 118, 103, 102 Jamie Cope
 117 Graeme Dott
 114 Mark King
 113 Peter Ebdon
 110 Joe Perry
 102 Michael Holt
 100 Stuart Bingham
 100 Ricky Walden

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

2009
Snooker
Snooker 2009
Monde
Sport en Angleterre en 2009
Sport en avril 2009
Sport en mai 2009